Araucnephia är ett släkte av tvåvingar. Araucnephia ingår i familjen knott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Knott
Araucnephia